Тимченко Володимир Олексійович (1950) — український кінооператор.
 Тимченко Володимир Юрійович (1962—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тимченко В'ячеслав Миколайович (1971) — український хокеїст.
 Тимченко Галина Вікторівна — головний редактор інтернет-видання Lenta.ru. З 2014 року головний редактор новинарного проекту Meduza.
 Тимченко Геннадій Миколайович — російсько-фінський олігарх.
 Тимченко Григорій Павлович (бл. 1750—1793) — український лікар-акушер, доктор медицини, професор.
 Тимченко Дмитро — український греко-римський борець.
 Тимченко Євген Костянтинович (1866 —1948) — український мовознавець-україніст, перекладач, академік АН УРСР, член-кореспондент AH CPCP.
 Тимченко Жанна Павлівна — український історик.
 Тимченко Ігор Вікторович (1986) — український футболіст.
 Тимченко Йосип Андрійович (1852 —1924) — український механік-винахідник.
 Тимченко Марфа Ксенофонтівна (1922) — українська майстриня декоративного розпису.
 Тимченко Марія Феліксівна (1944) — кандидат філологічних наук, доцент.
 Тимченко Михайло Тодосович (1943—2013) — український вчитель фізики та спортивний тренер у Андрушівській гімназії, призвищем якого названо одну з малих планет Сонячної системи.
 Тимченко (Білан) Наталія Григорівна (1940—1991) — українська вчена у галузях археозоології та палеонтології.
 Тимченко Олег Олександрович (1979) — український хокеїст.
 Тимченко Олександр Володимирович — український вчений у галузі комп'ютерних технологій друкарства. Доктор технічних наук. Професор. Член редколегії часопису «Компютерні технології друкарства».
 Тимченко Олександр Олександрович — молодший сержант Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.
 Тимченко Олексій Степанович (1994—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тимченко Ольга Іванівна (1979) — український науковець.
 Фещук Роксана Вячеславівна (до заміжжя — Тимченко) — українська гірськолижниця; учасниця міжнародних турнірів.
 Тимченко Руслан Олегович (1984—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тимченко Сергій Михайлович (1972) — екс-голова Державного агентства земельних ресурсів України.

 Тимченко — населений пункт без офіційного статусу, район імені Поліни Осипенко, Хабаровський край

Див. також 
 Тимченки
 Тімченко
 253536 Тимченко
 Темченко